Philip Kyme ist der Name folgender Personen:

* Philip of Kyme (Adliger, vor 1149) (vor 1149–1192/1194), englischer Adliger
 Philip of Kyme (Adliger, vor 1215) (vor 1215–1242), englischer Adliger
 Philip Kyme, 1. Baron Kyme (vor 1259–1323), englischer Adliger